Borsuk je priimek več osebnosti. Beseda 'borsuk' v več slovanskih jezikih pomeni jazbec.

 Amaranth Borsuk (* 1981), ameriški pesnik, pedagog
 Angela Borsuk (* 1967), izraelska šahistka
 Danuta Borsuk (* 1963), poljska filmska in gledališka igralka
 Ewa Borsuk, poljska biologinja, embriologinja
 Karol Borsuk (1905 – 1982), poljski matematik
 Teresa Borsuk (* 1956), britanska arhitektka
 Magdalena Borsuk-Białynicka (* 1940), poljska paleontologinja, filogenetičarka
 Julita Kożuszek-Borsuk (* 1971), poljska gledališka, filmska, televizijska in sinhronizacijska igralka, plesalka, koreografinja, pevka

Naselja 

 Borsuk, Hrubieszówsko okrožje, Lublinsko vojvodstvo (vzhodna Poljska)
 Borsuk, Krasnystawsko okrožje, Lublinsko vojvodstvo (vzhodna Poljska)

Glej tudi 

 Barsuk
 Barsukov

Poljski priimki